Ди Сте́фано () — итальянская фамилия от мужского имени Стефано. Известные носители:

 Алессандро ди Стефано (род. 1970) — итальянский музыкант.
 Альфредо ди Стефано (1926—2014) — аргентинский и испанский футболист.
 Андреа ди Стефано (род. 1972) — итальянский актер.
 Винчецо (ди Стефано) да Верона — итальянский художник XV века.
 Витале ди Стефано (1886—1959) — итальянский режиссёр.
 Джованни ди Стефано (1443 — ок. 1506) — итальянский скульптор.
 Джованни ди Стефано (ок. 1366 — 1391) — итальянский архитектор.
 Джузеппе ди Стефано (1921—2008) — итальянский оперный певец (тенор).
 Оливиеро ди Стефано (род. 1964) — итальянский футболист и тренер.
 Паоло ди Стефано (род. 1956) — итальянский писатель.
 Серджо ди Стефано (1939—2010) — итальянский актёр.
 Франческо ди Стефано (Пезеллино) (ок. 1422 — 1457) — итальянский живописец.
 Франческо ди Стефано (род. 1953) — итальянский медиапредприниматель.

См. также 
 Альфредо ди Стефано (стадион)
 Приз Ди Стефано
 Арсентьев, Фрэнсис (по первому мужу — Дистефано) (1958—1998) — американская альпинистка.
 дом-музей Боски ди Стефано